Altona puede referirse a varios lugares:
 Hamburgo-Altona, distrito occidental de Hamburgo, Alemania.
 Altona, pueblo del condado de Clinton, del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Altona, lugar designado por el censo en el condado anterior.
 Altona (Illinois), villa del condado de Knox en el estado de Illinois, Estados Unidos.
 Altona (Indiana), pueblo ubicado en el condado de DeKalb en el estado de Indiana, Estados Unidos.
 Altona (Colorado), lugar designado por el censo del condado de Boulder en el estado de Colorado, Estados Unidos.
 Altona (Victoria), suburbio de Melbourne, en el estado de Victoria, Australia.
 Municipio de Altona, en el condado estadounidense de Pipestone, Minnesota.

Así también, puede referirse a:

 (850) Altona, un asteroide.